Europamesterskabet i svømning er afholdt på langbane (50 m) siden 1926. Der findes også en anden version af EM i svømning, som foregår på kortbane (25 m) siden 1991.

EM i svømning (langbane) 
{| class="wikitable"
! width="50px"|År
! width="90px"|Værtsby
! width="120px"|Værtsland
|-
|align="center"|1926
|Budapest
||
|-
|align="center"|1927
|Bologna
|
|-
|align="center"|1931
|Paris
|
|-
|align="center"|1934
|Magdeburg
|
|-
|align="center"|1938
|London
| Storbritannien
|-
|align="center"|1947
|Monte Carlo
| Monaco
|-
|align="center"|1950
|Wien
|
|-
|align="center"|1954
|Torino
|
|-
|align="center"|1958
|Budapest
|
|-
|align="center"|1962
|Leipzig
| DDR
|-
|align="center"|1966
|Utrecht
|
|-
|align="center"|1970
|Barcelona
|
|-
|align="center"|1974
|Wien
|
|-
|align="center"|1977
|Jönköping
|
|-
|align="center"|1981
|Split
| Jugoslavien
|-
|align="center"|1983
|Rom
|
|-
|align="center"|1985
|Sofia
|
|-
|align="center"|1987
|Strasbourg
|
|-
|align="center"|1989
|Bonn
|
|-
|align="center"|1991
|Athen
|
|-
|align="center"|1993
|Sheffield
| Storbritannien
|-
|align="center"|1995
|Wien
|
|-
|align="center"|1997
|Sevilla
|
|-
|align="center"|1999
|Istanbul
|
|-
|align="center"|2000
|Helsinki
|
|-
|align="center"|2002
|Berlin
|
|-
|align="center"|2004
|Madrid
|
|-
|align="center"|2006
|Budapest
|
|-
|align="center"|2008
|Eindhoven
|
|-
|align="center"|2010
|Budapest
||
|-
|align="center"|2012
|Debrecen
||
|-
|align="center"|2014
|Berlin
||
|-
|align="center"|2016
|London
||
|}

Medaljeoversigt (1926–2014) 

Bemærk: Tabellen inkluderer medaljer vundet i svømning (siden 1926), udspring (siden 1926), synkronsvømning (siden 1974), åbentvand-svømning (siden 1993) og vandpolo fra 1926 til og med 1997 da disciplinen var en del af stævnet. Fra 1999 blev vandpolo arrangeret separat og fik sin egen turnering.